Otis může být:

příjmení
Elisha Otis  (1811–1861), americký vynálezce a podnikatel
 Otis Elevator Company, jím založená firma na výrobu výtahů
Johnny Otis (Veliotes; 1921–2012), americký hudebník
Shuggie Otis (* 1953), americký zpěvák a kytarista
William Otis (1813–1839), americký vynálezce parního rypadla
 Otisovi (vyslanec Hiram B. Otis a členové jeho rodiny), postavy Wildovy povídky Strašidlo cantervillské

jméno
Otis R. Bowen, americký politik
Otis H. Cooley, americký fotograf-daguerrotypista
Otis Davis, americký sprinter 
Otis Redding, americký zpěvák
Otis Rush, americký zpěvák a kytarista
Otis Spann, americký zpěvák a kytarista
Otis Taylor, americký bluesový hudebník

jiné
 Otis, rod ptáků v čeledi dropovití
 Otis tarda, drop velký